Bodio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Bodio Lomnago – kommun i Lombardiet, Provincia di Varese,

Schweiz 

 Bodio, Ticino, ort och kommun,